Pal·les Atena, sobrenom ritual («donzella») de la deessa grega Atena; vegeu 
 Pal·les (llibert), amant de Valèria Messal·lina, esposa de l'emperador Claudi 
 Pal·les (poeta)
 '''(2) Pal·les, asteroide.